Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1885 war ein Tenniswettbewerb in London.

Wie im Vorjahr siegten erneut die Brüder Ernest und William Renshaw. Eine Challenge Round wurde erst im folgenden Jahr eingeführt.

All-Comers-Wettbewerb

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8.

Herrendoppel
1885